Скопе́лли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Скопелли, Алехандро (1908-1987) — аргентинский футболист и тренер, нападающий.
 Скопелли, Джованна (1428-1491) — блаженная Римско-католической церкви, монахиня ордена кармелиток, основательница монастыря кармелиток в Италии, чудотворица.